Tierra de gigantes puede hacer referencia a:

 Tierra de gigantes, serie de televisión de 1960 creada por Irwin Allen.
 Tierra de gigantes, película de 1969 dirigida por Ferdinando Baldi.